Țînțăreni se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Țînțăreni - localitate centru de comună din raionul Anenii Noi
 Țînțăreni - localitate centru de comună din raionul Telenești

Localități omonime din Republica Moldova